Vives, apellido de origen catalán, puede hacer referencia a:

 Alberto Edwards Vives, político chileno;
 Andrés Vives y Altafulla, médico español;
 Amadeo Vives, compositor español;
 Carlos Vives, músico y compositor colombiano;
 Eduard Vives Noguera, entomólogo español;
 Francisco Vives Camino, aviador español;
 Jaume Vicens Vives, historiador y filósofo español;
 Jaume Vives, periodista y activista español;
 Joan Enric Vives, obispo español;
 Josep Manyanet y Vives, sacerdote español;
 Josep Vives Solé, sacerdote jesuita y teólogo español;
 Juan Luis Vives, humanista, filósofo y pedagogo español;
 Juan Vives Durán, entomólogo español;
 Manuel Benedito Vives, pintor español;
 Nuria Llagostera Vives, tenista española;
 Rafael Benedito Vives, compositor español;
 Xavier Vives, economista español.